Кутатка — название рек в России:

 Кутатка (приток Итатки)
 Кутатка (приток Яи)